Grazac kan syfta på:
 Grazac, Haute-Garonne
 Grazac, Haute-Loire
 Grazac, Tarn